Le FC Rapid Mansfeldia Hamm Benfica est un club luxembourgeois de football basé sur le territoire communal de la capitale à Luxembourg dans le quartier de Hamm.

Le club est né de la fusion des clubs du FC Hamm 37  et du Rapid Mansfeldia 86 Luxembourg. Il joue pour la première fois en BGL Ligue lors de la saison 2007-2008 se classant huitième du championnat. 

Bien que sa dénomination pourrait prêter à confusion, le club luxembourgeois n'est pas directement lié au club de Lisbonne du SL Benfica. Il existe cependant un lien identitaire entre le club de Hamm et la communauté issue de la diaspora portugaise dans la capitale grand-ducale. 

Aujourd'hui le FC Rapid Mansfeldia Hamm Benfica est avec le Racing FC Union Luxembourg, l'un des deux grands clubs de la capitale luxembourgeoise.

Historique 
 2004 : fondation du club par fusion du FC Hamm 37 et fu RM 86 Luxembourg

Bilan sportif

Palmarès 
 Championnat du Luxembourg 
 Champion : 2007, 2014

Bilan par saison 

 Saison 2004-2005 :

 Saison 2005-2006 :

 Saison 2006-2007 : Promotion d'honneur (D2) - Champion (promu en Division nationale (D1))

 Saison 2007-2008 : Division nationale (D1) - Huitième position

 Saison 2008-2009 : Division nationale (D1)  - Sixième position

 Saison 2009-2010 : Division nationale (D1)  - Cinquième position

 Saison 2010-2011 : Division nationale (D1) - Neuvième position

 Saison 2011-2012 : Division nationale (D1) - Septième position

 Saison 2012-2013 : Division nationale (D1) - Cinquième position

 Saison 2013-2014 : Division nationale (D1) - Douzième position (relégué en Promotion d'Honneur à la suite du match de barrage perdu aux tirs au but contre US Mondorf-les-Bains) 

 Saison 2014-2015 : Promotion d'honneur (D2) - Champion (promu en Division nationale (D1))

 Saison 2015-2019 : Division nationale (D1) - En 2019: Treizième position (relégué en Promotion d'Honneur) 

 Saison 2019-2020 : Promotion d'honneur (D2)

Notes et références

Liens externes 
 

Club de football à Luxembourg
Club de football fondé en 2004